Алферовская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.

Входит в состав Тарногского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Шевденицкий сельсовет. До 2001 года была центром Шевденицкого сельсовета.

Расстояние до районного центра Тарногского Городка по автодороге — 2 км. Ближайшие населённые пункты — Тимошинская, Кремлево, Михеевская.

По переписи 2002 года население — 2 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Тарногского района